«Танцы улиц» () — музыкальный фильм 2004 года. Сюжет картины крутится вокруг группы танцоров, которые принимают участие в конкурсе уличных танцев. Премьера фильма состоялась 30 января 2004 года.

Сюжет 
Фильм повествуют о двух лучших друзьях — Дэвиде и Элджине, которые являются лидерами одной из лучших уличных танцевальных команд Лос-Анджелеса.

В ролях

Слоганы 
 «Make your move» (перевод: «Двигайся»)
 «If you want respect, you’ve got to take it» (перевод: «Если хочешь уважения, завоюй его»)

Интересные факты 
 Две недели ушло у танцоров на подготовку танцевального баттла в начале фильма.
 Омарион (Дэвид), Джарелл Хьюстон (Рико), Дрюкс Фредерик (Рашанн) и Ди’Марио Торнтон (Вик) являются членами ныне распавшейся хип-хоп группы «B2K».
 Маркус Хьюстон (Элджин) и Джарелл Хьюстон (Рико) — двоюродные братья.
 Кристофер Б. Стоукс, сценарист и режиссёр фильма, также является менеджером группы «B2K» и Маркуса Хьюстона.
 Вскоре после выхода фильма на экраны было выпущено учебное танцевальное видео «You got served. Take it to the streets», в съёмках которого приняли участие актёры фильма — Роберт Хоффман, Кристофер Джонс, Маркус Хьюстон, Омарион, Гарри Шум мл..
 Первоначально в сценарии Уэйд и Макс были одним персонажем.
 Кристофер Б. Стоукс хотел вырезать момент из начального баттла, в котором Дэвид бьётся против танцора из команды Вика, так как это было полной импровизацией актёров — Омарион и Коламбуса Шорта.

Музыка

Студии 
 Производство: Gotta Dance Inc., Melee Entertainment, Screen Gems, Ultimate Group Films
 Прокат: Sony / Columbia (США)

Ссылки